DHB-pokal er den tyske pokalturnering i håndbold og der findes en turnering hos begge køn:

 DHB-pokal (mænd) – Mændendes turnering
 DHB-pokal (kvinder) – Kvindernes turnering